Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1939 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Alice Marble je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
 Alice Marble (prvakinja)
 Helen Jacobs (finale)
 Sarah Fabyan (četrtfinale)
 Dorothy Bundy (četrtfinale)
 Gracyn Wheeler (prvi krog)
 Helen Bernard (tretji krog)
 Dorothy Workman (tretji krog)
 Virginia Wolfenden (polfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1939